Komosa – miejscowość w województwie podlaskim
 komosa – rodzaj roślin